Магнуссен () — датская фамилия.

Известные носители:
 Магнуссен, Билли (род. 1985) — американский актёр.
 Магнуссен, Джеймс (род. 1991) — австралийский пловец. 
 Магнуссен, Карен (род. 1952) — канадская фигуристка.
 Магнуссен, Кевин (род. 1992) — датский автогонщик.
 Магнуссен, Олаф (род. 1963) — фарерский футболист.
 Магнуссен, Петур (род. 1968) — фарерский футболист.
 Магнуссен, Петур Майнхард (род. 1990) — фарерский футболист.
 Магнуссен, Свайн (род. 1999) — фарерский футболист.
 Магнуссен, Ульф (род. 1946) — норвежский гандболист.
 Магнуссен, Ян (род. 1973) — датский автогонщик.

См. также 
 Магнус
 Магнуссон
 Магнусон